Verges (Catalunha), um município da Espanha na província de Girona, comunidade autónoma da Catalunha.
Verges (Jura), uma comuna francesa na região administrativa de Franche-Comté, no departamento de Jura.
Deux-Verges, uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Cantal.
Saint-Jean-de-Verges, uma comuna francesa na região administrativa de Midi-Pirenéus, no departamento de Ariège.